Niepubliczne uczelnie ekonomiczne w Polsce
 Publiczne uczelnie ekonomiczne w Polsce